Flautino  (Ital. kleine Flöte) ist 

bei der Orgel ein Flötenregister in 2-Fuß-Lage 
eine  Bezeichnung für eine Blockflöte, z. B. bei Antonio Vivaldi, der drei Konzerte für Flautino schrieb.